Collisella leucopleura är en snäckart som först beskrevs av Gmelin 1791.  Collisella leucopleura ingår i släktet Collisella och familjen Lottiidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
leucopleura